Суй-ан-Сете́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Орлеана, 10 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 232 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 622,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суй-ан-Сетен на сайті французького Національного інституту географії
 Суй-ан-Сетен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суй-ан-Сетен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суй-ан-Сетен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суй-ан-Сетен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер